Тинав Ахмедов (31 марта 1971) — советский и российский дзюдоист, призёр чемпионата России, участник чемпионата Европы.

Спортивная карьера 
В 1992 году на чемпионате России в Балаково стал бронзовым призёром. В феврале 1993 года на международном турнире в Москва стал бронзовым призёром, а в Линце победителем. В феврале 1994 года победил на турнире в Австрии. В мае 1994 года стал пятым на чемпионате Европы.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по дзюдо 1992 — ;
 Чемпионат Европы по дзюдо 1994 — 5;

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Спортивная Россия

Дзюдоисты России